Württembergia ist der latinisierte Name des Landes Württemberg und steht für:
 Württembergia (Nationalallegorie), Allegorie des Landes Württemberg
 Württembergia, Name einer ehemaligen Motorradfabrik
 Wurttembergia, Namensbestandteil einer Studentenverbindung in Esslingen, siehe Liste der Studentenverbindungen in Esslingen
 Corps Württembergia, Namensbestandteil einer ehemaligen Studentenverbindung  in Tübingen, siehe Liste der Studentenverbindungen in Tübingen